Verrucidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Verrucidae i ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen långhalsar och havstulpaner, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Verrucidae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Verrucidae